Ел Зопилоте има више значења:

 Ел Зопилоте (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зопилоте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зопилоте (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зопилоте (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зопилоте (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зопилоте (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зопилоте, Аројо дел Зопилоте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Зопилоте (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Зопилоте (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зопилоте (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зопилоте (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Зопилоте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зопилоте (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зопилоте (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зопилоте (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Зопилоте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Зопилоте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Зопилоте (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Зопилоте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Зопилоте, Теотепек (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Зопилоте (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Зопилоте (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Зопилоте (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Зопилоте (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зопилоте, Аркадио Салазар (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зопилоте (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зопилоте (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зопилоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зопилоте (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику